Bosznia-Hercegovina
Poljice falu Drvar községben, a  Közép-Boszniai kantonban
Poljice falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Poljice falu Lukavac községben, a Tuzlai kantonban
Poljice falu Maglaj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Poljice falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban
Poljice Čičevo falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Poljice Popovo falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Poljice falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Poljice falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében
Belajske Poljice falu Barilović községben, Károlyváros megyében
Mrežničke Poljice falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében